Svinjak je lahko:

svinjak, rastlina z rumenimi cveti (Hypochoeris)
svinjak, hlev za svinje
pogovorno: umazana soba
Svinjak, gora v Julijskih Alpah (nad Bovcem)